Dom na Przeklętym Wzgórzu – amerykański film grozy z 1959 roku
 Dom na Przeklętym Wzgórzu – amerykański film grozy z 1999 roku